Il torneo maschile di calcio alla XXX Universiade si è svolto dal 2 al 12 luglio 2019 in 7 città italiane (Salerno, Nocera Inferiore, Casoria, Pagani, Benevento, Caserta, Cava de' Tirreni).

Gironi

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Classifica finale 

Calcio alla XXX Universiade